Kees Bakker (zoöloog) (1931-2010), Nederlands zoöloog en hoogleraar dierenoecologie te Leiden
 Kees Bakker (sportbestuurder) (1943-2020), Nederlands politiefunctionaris (korpschef Gelderland-Midden) en sportbestuurder (voorzitter voetbalclub Vitesse) 
 Kees Bakker (zwemmer) (1945), Nederlands zwemmer
 Kees Bakker (hoorspelacteur)